Het tennistoernooi Australian Open werd in 2003 bij de vrouwen voor de 77e keer gehouden. De als eerste geplaatste Amerikaanse Serena Williams won het toernooi voor de eerste keer door in de finale haar als tweede geplaatste zus Venus Williams met 7-6, 3-6 en 6-4 te verslaan.

Geplaatste speelsters 
De geplaatste speelsters zijn hieronder opgesomd. Tussen haakjes staat welke ronde de speelster bereikte.

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Externe link 
 Toernooischema ITF

Australian Open
ITF-toernooi in 2003